Lothar Höhne ist der Name folgender Personen:

* Lothar Höhne (Radsportler) (* 1938), deutscher Radsportler (DDR)
 Lothar Höhne (Fußballspieler) (* 1952), deutscher Fußballspieler (DDR)